Шёнбе́хлер () — фамилия.

 Известные носители 
 Шёнбехлер, Кристина — швейцарская кёрлингистка.
 Шёнбехлер, Эрих (1935—2022) — швейцарский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1964.